Ligusticum rhizomaticum är en flockblommig växtart som beskrevs av Per Hartvig. Ligusticum rhizomaticum ingår i släktet strandlokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandlokor
rhizomaticum